«Cheek to Cheek» — спільний студійний альбом американського джаз-співака Тоні Беннетта та поп-співачки Леді Ґаґи. Реліз відбувся 19 вересня 2014 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Cheek to Cheek  Офіційний сайт
 Cheek to Cheek  на LadyGaga.com

Альбоми Тоні Беннетта
Альбоми Леді Гаги
Альбоми Interscope Records
Альбоми Sony Music Entertainment
Альбоми Columbia Records